Dödens väg kan avse:

 Dödens väg – ett namn på en väg mellan La Paz och Coroico i Bolivia, se Yungasvägen
 Dödens motorväg mellan Irak och Kuwait
 Dödens väg, Riksväg 40 – vägen mellan Borås och Ulricehamn innan 2015
 Dödens väg, Riksväg 73 – vägen söder om Västerhaninge innan 2010
Dödens väg (rollspel) – ett äventyr till rollspelet Drakar och Demoner